

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 5 podstawowych
 Borków – część miasta Warszawa, w dzielnicy Wawer 
 Borków – przysiółek wsi Wojszyn w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Pęcław
 Borków – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Garbów 
 Borków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Kołbiel 
 Borków – osada wsi Chomentówek w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik 
 Borków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Daleszyce 
 Borków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska 
 Borków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów